DGUHC est un sigle pour « Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ». La DGUHC est une des directions du ministère français de l'Équipement. Elle est également placée sous l'autorité du ministre chargé du Logement.

Sigle de 5 caractères
Code